Gollwitz è il nome di diverse località:

Germania
 Gollwitz – frazione della città di Brandeburgo sulla Havel (Brandeburgo)
 Gollwitz – frazione del comune di Insel Poel nel circondario del Meclemburgo Nordoccidentale (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Gollwitz – frazione del comune di Rosenau nel circondario rurale di Potsdam-Mittelmark (Brandeburgo)